Барто Агнія Львівна, Агні́я Льві́вна Барто́ (рос. Агния Львовна Барто, *4 (17) лютого 1906(19060217), Москва — †1 квітня 1981, Москва) — російська радянська дитяча поетеса.
 2279 Барто, Барто (2279 Barto) — астероїд головного поясу, відкритий 25 лютого 1968 року.